

Geografia
 Canada
 Whitburn – località dell'Alberta

 Regno Unito
 Whitburn – località del borough di South Tyneside, nella contea di Tyne and Wear (Inghilterra)
 Whitburn – località del Lothian Occidentale (Scozia)

Persone
 Denis Whitburn – produttore cinematografico australiano
 Joel Whitburn – musicologo statunitense
 Vanessa Whitburn – produttrice radiofonica britannica